Ехидо Мексико има више значења:

 Ехидо Мексико, Пунта Колонет (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ехидо Мексико (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику